Список рек в Израиле упорядочен по морскому водосборному бассейну и выстроен с соответствующими притоками рек и ручьёв, с выделением названия отступом вправо под каждым именем реки с бо́льшим потоком. Список составлен для каждой реки последовательно от устья до истока (если в примечании не указано иное).

Режим стока рек 
Израильские реки осуществляют своё питание, в основном, за счет ливневого поверхностного стока, проявляющегося в виде последождевых потоков, которые стекают по руслам рек с большой скоростью. Значительная часть ливневой воды проходит через равнинные зоны, создавая наводнения и причиняя значительные разрушения экономике, а затем уходит в моря. В целом по стране в морские акватории уходит, в зависимости от количества осадков, от 300 млн до 2 млрд м3 ливневой воды. Коэффициент стока колеблется от 0,048 в средний год до 0,13 в водообильный год.

Средиземное море 

Реки, воды которых впадают в Средиземное море, перечисленные с севера на юг:

Бецет (Эль-Бир) • נחל בצת • Nahal Becet • −−− • В>З • 21 км • 122 км2
 →  • נחל חניתה • Nahal Chanita • −−− • В>З •
 →  • נחל נמר • Nahal Namer • −−− • В>З •
 ←  • נחל גליל • Nahal Galil • −−− • В>З •
 ←  • נחל שרך • Nahal Sarach • −−− • В>З •
 ←  • נחל צובה • Nahal Cuva • −−− • В>З •

Кзив (Эль-Карн), Гзиф, Кезиф • נחל כזיב • Nahal Kaziv • −−− • В>З • 41 км • 137 км2
 ←  • נחל ברתות • Nahal Bartut • −−− • Ю>С •
 →  • נחל זבית • Nahal Zavit • −−− • С-В>Ю-З •
 ←  (Шигейф-Эз-Заш) • נחל פקיעין • Nahal Peki’in • −−− • Ю>С •
 →  • נחל חירם • Nahal Chiram • −−− • С-В>Ю-З •
 ←  • נחל פער • Nahal Pa’ar • −−− • С-В>Ю-З •
 →  • נחל מורן • Nahal Moran • −−− • В>З •
 ← Нерия (река) • נחל נריה • Nahal Neriya • −−− • В>З •
 →  • נחל עפאים • Nahal Afa’im • −−− • В>З •
 →  • נחל זבד • Nahal Zeved • −−− • В>З •
 ←  • נחל שפנים • Nahal Shfanim • −−− • Ю>С •
 →  • נחל אדמונית • Nahal Admonit • −−− • В>З •

 (Саалик) • נחל שעל • Nahal Sha’al • −−− • В>З 
 ←  • נחל אשחר • Nahal Eshhar • −−− • В>З •
 →  • נחל נחת • Nahal Nahat • −−− • В>З •

Гаатон (Джаатун) • נחל געתון • Nahal Ga’aton • −−− • В>З • 18 км • 49 км2
 ←  (Рахам) • נחל אשרת • Nahal Oshrat • −−− • В>З •
 ←  • נחל מירב • Nahal Meirav • −−− • В>З •
 ←  • נחל מרוה • Nachal Marva • −−− • Ю-В>С-З •

Бейт-ха-Эмек, Бет-ха-Эмек (Эль-Маджнуна) • נחל בית העמק • Nahal Beit HaEmek • −−− • В>З • 26 км • 72 км2
 →  • נחל חשק • Nahal Heshek • −−− • > •
 →  (Кисра) • נחל כישור • Nahal Kishor • −−− • > •
 →  • נחל גיתה • Nahal Gita • −−− • > •
 →  (Эль-Муэйсина) • נחל ינוח • Nahal Janoah • −−− • > •
 →  • נחל שלי • Nahal Sheli • −−− • C-B>Ю-З •
 →  • נחל יחיעם • Nahal Jehiam • −−− • > •
 ←  • נחל עלום • Nahal Alum • −−− • > •
 ←  • נחל שלל • Nahal Shlal • −−− • > •
 ←  • נחל משאן • Nahal Mashian • −−− • > •

 (Эль-Джиззаза) • נחל יסף • Nahal Jasaf • −−− • > •
 →  • נחל זך • Nahal Zoh • −−− • > •
 ← , Йицхар • נחל יצהר • Nahal Jichar • −−− • > •
 ←  • נחל חמרה • Nahal Hamra • −−− • > •

Нааман • נחל נעמן • Nahal Na’aman, Belus or Belos • −−− • > • 11 км • 70 км2
 →  • נחל עכו • Nahal Ako • −−− • > •
 → , Хиллазон • נחל חילזון • Nahal Hilazon • −−− • > • 34 км • 271 км2
 ← Сегев (река) • נחל שגב • Nahal Segev • −−− • > •
 →  • נחל אשליל • Nahal Ashlil • −−− • В>З •
 →  • נחל שגור • Nahal Shagor • −−− • > •
 ←  • נחל נעיאל • Nahal Ne’iel • −−− • > •
 ←  • נחל עביד • Nahal Avid • −−− • > •
 ←  • נחל סחנין • Nahal Sahnin • −−− • > •
 →  • נחל שזור • Nahal Shezor • −−− • > •
 → Цуф (река) • נחל צוף • Nahal Cuf • −−− • > •
 ←  • ודי חסין • Vadi al-Hasin • −−− • > •
 ←  • נחל מורסן • Nahal Morsan • −−− • > •
 ←  • נחל חנינה • Nahal Hanina • −−− • > •
 ←  • נחל חנה • Nahal Hana • −−− • > •
 ←  • נחל כבול • Nahal Kavul • −−− • > •
 → Тмара • • • −−− • > •
 →  • נחל אבלים • Nahal Evlayim • −−− • Ю-В>С-З •
 →  • נחל קנקן • Nahal Kankan • −−− • В>З •
 →  • נחל שכניה • Nahal Shchanya • −−− • С-В>Ю-З •

Кишон • נחל הקישון • Kishon • 70 км • 1100 км2
 →  • נחל נשר • Nahal Nesher • −−− • > •
 ←  • נחל קטיע • Nahal Kati’a • −−− • З>В •
 → , Цфори • נחל ציפורי • Nahal Cipori • −−− • > • 32 км • 290 км2
 ←  • נחל חוסיפה • Nahal Husejfa • −−− • > •
 ←  • נחל אלרואי • Nachal Elroj • −−− • > •
 ←  • נחל השופט • Nahal HaShofet • −−− • > •
 →  • נחל שנין • Nahal Sanin • −−− • З>В •
 ←  • נחל השנים • Nahal HaShnayim • −−− • C-З>Ю-В •
 ←  • נחל גחר • Nahal Gahar • −−− • Ю-З>С-В •
  • נחל זהורה • Nahal Zahora • −−− • З>В •
 Пага • נחל פגה • Nahal Paga • −−− • Ю-З>С-В •
  • נחל משמר העמק • Nahal Mishmar HaEmek • −−− • Ю-З>С-В •
 ← Мегидо (река) • נחל מגידו • Nahal Megido • • • −−− • > •
 →  • נחל צבי • Nachal Cvi • • • −−− • > •
 ←  • נחל זבדון • Nahal Zavdon • −−− • > •
 ←  • נחל תענך • Nahal Taanah • −−− • > •
 ←  • נחל עוז • Nahal Oz • −−− • > •
 ←  • נחל קיני • Nahal Kejni • −−− • > •
 ←  • נחל יזהר • Nahal Jizhar • −−− • > •
 ←  • נחל גחר • Nahal Gahar • −−− • > •
 ←  • נחל יקנעם • Nahal Jokne’am • −−− • > •
 ←  • נחל יגור • Nahal Jagur • −−− • > •
 ←  • נחל מעפילים • Nahal Ma’apilim • −−− • > •
 ←  • נחל נשר • Nahal Nesher • −−− • > •
 ←  • נחל בן דור • Nahal Ben Dor • −−− • > •
 →  • נחל גלבוע • Nahal Gilboa • −−− • > •
 →  • נחל עדשים • Nahal Adashim • −−− • > •
 →  • נחל מזרע • Nahal Mizra • −−− • > •
 →  • נחל נהלל • Nahal Nahalal • −−− • > •
 →  • נחל בית לחם • Nahal Bejt Lehem • −−− • > •
 →  • נחל גדורה • Nahal Gdora, Nahal Gedora • −−− • > •

 • נחל עליה • Nachal Alija • −−− • > •

 • נחל לוטם • Nahal Lotem • −−− • > •

 • נחל עמיק • Nahal Amik • −−− • > •

 • נחל שיח • Nahal Siach • −−− • > •

 • נחל אזוב • Nahal Ezov • −−− • > •

 • נחל אחוזה • Nahal Ahuza • −−− • > •

 • נחל עמירם • Nahal Amiram • −−− • > •

Овадия (река) • נחל עובדיה • Nahal Ovadja • −−− • > •
  • נחל טירה • Nahal Tira • −−− • > •

Галим • נחל גלים • Nahal Galim • −−− • > •
  • נחל אורנית • Nahal Oranit • −−− • > •
  • נחל נדר • Nahal Neder • −−− • > •
  • נחל דורים • Nahal Durim • −−− • > •
  • נחל כלח • Nahal Kelah • −−− • > •

 • נחל מגדים • Nahal Megadim • −−− • > •
  • נחל מתלה • Nahal Mitla • −−− • > •
  • נחל ספונים • Nahal Sfunim • −−− • > •

Орен • נחל אורן • Nahal Oren • −−− • > •
  • נחל בוסתן, נחל בסתן • Nahal Bustan • −−− • > •
  • נחל דוכן • Nahal Duhan • −−− • > •
  • נחל רקית • Nahal Rakit • −−− • > •
  • נחל אלון • Nahal Alon • −−− • > •
  • נחל חיק • Nahal Hejk • −−− • > •
  • נחל נץ • Nahal Nec • −−− • > •

 • נחל הוד • Nahal Hod • −−− • > •
  • נחל חנלון • Nahal Hanilon • −−− • В>З •

Меарот • נחל מערות • Nahal Me’arot • −−− • > •
 
  • נחל חרובים • Nahal Haruvim • −−− • > •

 • נחל מהר"ל • Nahal Maharal • −−− • > •

 • נחל שימרי • Nahal Shimri • −−− • > •

Далия • נחל דליה • Nahal Dalija • −−− • > •
  • נחל זכרונה • Nahal Zihrona • −−− • > •
  • נחל טלימון • Nahal Tlimon • −−− • > •
  • נחל מנשה • Nahal Menashe • −−− • C-В>Ю-З •
  • נחל מועד • Nachal Mo'ed • −−− • > •
 Бодед • • • −−− • > •
  • נחל תות • Nahal Tut • −−− • > •
 Элькана (река) • נחל אלקנה • Nahal Elkana • −−− • > •
 Шелеф (река) • נחל שלף • Nahal Shelef • −−− • C-В>Ю-З •

Таниним • נחל תנינים • وَادٍ الزرقاء • Nahal Taninim • −−− • > • 25 км • 185 км2
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
 Пантер (река) • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •

Хадера • נחל חדרה • نهر الخضيرة • Nahal Hadera • ——— • > • 50 км • 600 км2
 ←  • נחל יצחק • Nahal Itshak • −−− • Ю-В>С-З •
 Нарбета • • • −−− • > •
 → Ирон • • • −−− • > •
 Самтар • • • −−− • > •
 Серая • • • −−− • > •
 Далит • • • −−− • > •
 ←  (Массин) • נחל חביבה • Haviva (Masin) • −−− • Ю-В>С-З •
 Абу-Нар • • • −−− • > •

Александер • נחל אלכסנדר • وادي الحوارات • Nahal Alexander • −−− • > • 32 км • 553 км2
 → Омец
 → Шехем
  • נחל אביחיל • Nahal Avichajil • • • −−− • > •
  • נחל אברך • Nahal Avreh • • • −−− • > •
 Бахан (река) • נחל בחן • Nahal Bahan • • • −−− • > •
 Икон • נחל יכון • Nahal Jikon • • • −−− • > •

Полег • נחל פולג • Nahal Poleg • −−− • > •
  • נחל חרות • Nahal Herut • • • −−− • > •
  • נחל רעננה • Nahal Ra’anana • • • −−− • > •
  • נחל רשפון • Nahal Rishpon • • • −−− • > •
  • נחל אודים • Nahal Udim • • • −−− • > •

Яркон • نهر العوجا • נחל הירקון • Yarkon • ——— • > • 28 км • 1800 км2
 Аялон, Айялон • وادي المصرارة • נחל איילון • Nahal Ayalon • −−− • > • 50 км • 815 км2
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • נחל נחשון • Nahal Nahshon • −−− • > •
 Меир (река) • נחל מאיר • Nahal Me’ir • −−− • > •
  • נחל מאיר • Nahal Cafran • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
 , Шилло • • • −−− • > •

Сорек • נחל שורק • Nahal Sorek • −−− • > • 65 км • 722 км2
  • נחל ארזה • Nahal Arza • −−− • > •
  • נחל עטרות • Nahal Atarot • −−− • > •
  • נחל חיל • Nahal Chajil • −−− • > •
  • נחל חלילים • Nahal Chalilim • −−− • > •
  • נחל צופים • Nahal Cofim • −−− • > •
  • נחל צובה • Nahal Cuba • −−− • > •
  • נחל עין כרם • Nahal Ejn Kerem • −−− • > •
 Гило • נחל גילה • Nahal Gilo • −−− • > •
  • נחל לוז • Nahal Luz • −−− • > •
  • נחל רמות • Nahal Ramot • −−− • > •
  • נחל רפאים • Nahal • −−− • > •
  • ואדי חלץ • Vadi Helec • −−− • > •
  • נחל רחביה • Nahal Rechavja • −−− • > •
  • נחל רקפות • Nahal Rakafot • −−− • > •
  • נחל מנחת • Nahal Manahat • −−− • > •
  • נחל קובי • Nahal Kobi • −−− • > •
  • נחל ביתר • Nahal Bejtar • −−− • > •
  • נחל רבידה • Nahal Revida • −−− • > •
  • נחל רוממה • Nahal Romema • −−− • > •
  • נחל שמואל • Nahal Shmu’el • −−− • > •

Лахиш (Идна) • נחל לכיש • Lakhish • ——— • > • 70 км • 1020 км2
  • נחל נועם • Nahal No’am • −−− • > •
  • נחל יואב • Nahal Jo’av • −−− • > •
  • נחל דגנים • Nahal Daganim • −−− • > •
  • נחל מרשה ,נחל מראשה • Nahal Maresha • −−− • > •
  • נחל רוך • Nahal Roch • −−− • > •
  • נחל שחריה • Nahal Shaharija • −−− • > •
  • נחל גת • Nahal Gat • −−− • > •
  • נחל קומם • Nahal Komem • −−− • > •
  (Джибрин, Джисрин) • נחל גוברין • Nahal Guvrin • −−− • > •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , Хаэла • נחל האלה • وادي السنط • Nahal ha-Ela • −−− • > •
  • נחל גדור • Nahal Gdor • −−− • > •
  • נחל סנסן • Nahal Sansan • −−− • > •
  • נחל עציונה • Nahal Eciona • −−− • > •
  • נחל הנתיב • Nahal ha-Nativ • −−− • > •
  • נחל ברקאי • Nahal Barkaj • −−− • > •
  • נחל ברקוס • Nahal Barkos • −−− • > •
  • נחל לוזית • Nahal Luzit • −−− • > •
  • נחל חכליל • Nahal Hahlil • −−− • > •
  • נחל מיכה • Nahal Miha • −−− • > •
  • נחל צפיתה • Nahal Cafita • −−− • > •
  • נחל חפורית • Nahal Hafurit • −−− • > •

Шикма • נחל שקמה • Nahal Shikma • −−− • > • 60 км • 750 км2
 Келех • • • −−− • > •
  • • Nahal Adorajim • −−− • > •
  • • Nahal Hoga • −−− • > •
  • • Nahal Mashlim • −−− • > •
  • • Nahal Selek • −−− • > •
  • • Nahal Dorot • −−− • > •
 Бута • • Nahal Buta • −−− • > •
 Рухама (река) • • Nahal Ruhama • −−− • > •
  • • Nahal Dov • −−− • > •
  • • Nahal Mekorot • −−− • > •
  • • Nahal Sumsum • −−− • > •
  • • Nahal Migdalit • −−− • > •
  • • Nahal Hacav • −−− • > •
  • • Nahal Marshan • −−− • > •
 Нер • • Nahal Ner • −−− • > •
  • • Nahal Hanun • −−− • > •
  • • Nahal Bror • −−− • > •
  • • Nahal Oved • −−− • > •
  • • Nahal Ge'a • −−− • > •
  • • Nahal Tejma • −−− • > •
  • • Nahal Nir'am • −−− • > •
  • • Nahal Mardim • −−− • > •
  • • Nahal Rivja • −−− • > •
  • • Nahal Pora • −−− • > •
  • • Nahal Sad • −−− • > •
  • • Nahal Zedim • −−− • > •
  • • Nahal Nigraf • −−− • > •

Бсор, Бесор (Газза) • נחל הבשור • Nahal Bsor, Nahal Besor, Nahal HaBesor • −−− • > • км • 3650 км2
  • נחל גרר • Nahal Grar, Nahal Gerar • −−− • > •
  • נחל פטיש • Nahal Karkur • −−− • > •
  • נחל כרכור • Nahal Patish • −−− • > •
 Беэр-Шева • נחל באר שבע • Nahal Be’er Sheva • −−− • > • 50 км • 1740 км2
  • נחל מלחתה • Nahal Malhata • −−− • > •
  • נחל קבה • Nahal Kuba • −−− • > •
  • נחל עדרים • Nahal Adarim • −−− • > •
  • נחל פלט • Nahal Pelet • −−− • > •
  • נחל עתודים • Nahal Atudim • −−− • > •
  • נחל נבטים • Nahal Nevatim • −−− • > •
 Се • נחל שה • Nahal Se • −−− • > •
  • נחל בקע • Nahal Beka • −−− • > •
 Нокдим (река) • נחל סוללה • Nahal Nokdim • −−− • > •
  • נחל נוקדים • Nahal Solela • −−− • > •
  • נחל צאן • Nachal Con • −−− • > •
  • נחל מיבשם ,נחל מבשם • Nahal Mivsam • −−− • > •
  • נחל סכר • Nahal Seher • −−− • > •
  • נחל חפושית , נחל חיפושית • Nachal Hipushit • −−− • > •
  • נחל קריות • Nahal Krajot • −−− • > •
  • נחל דרגית • Nahal Dragot • −−− • > •
  • נחל כסיף • Nahal Kasif • −−− • > •
  • נחל מרעית • Nachal Mar’it • −−− • > •
  • נחל כחל • Nahal Kochal • −−− • > •
  • נחל פוך • Nahal Puch • −−− • > •
  • נחל ענים • Nachal Anim • −−− • > •
 , Яттир • נחל יתיר • Nachal Jatir • −−− • > •
  • נחל בכרה • Nahal Bikra • −−− • > •
  • נחל חור • Nahal Hur • −−− • > •
  • נחל ישוע • Nachal Jeshua • −−− • > •
  • נחל מולדה • Nahal Molada • −−− • > •
  • נחל סועה • Nachal So’a • −−− • > •
  • נחל גז • Nahal Gez • −−− • > •
  • נחל כתף • Nahal Katef • −−− • > •
  (Эль-Халиль) • נחל חברון • Nahal Hevron • −−− • > •
  • נחל שוקת • Nahal Shoket • −−− • > •
  • נחל סנסנה • Nahal Sansana • −−− • > •
  • נחל רמון ,נחל רימון • Nahal Rimon • −−− • > •
  • נחל בתרים • Nahal Betarim • −−− • > •
  • נחל רוש • Nahal Rosh • −−− • > •
  • נחל ליקית • Nachal Likit • −−− • > •
  • נחל רביבים • Nahal Revivim • −−− • > • 46 км
  • נחל בוקר • Nachal Boker • −−− • > •
 Нокед (река) • נחל נוקד • Nahal Noked • −−− • > •
  • נחל הרועה • Nahal ha-Ro’a • −−− • > •
  • נחל הרועה • Nahal Ahdir • −−− • > •

 • נחל סלקה • Nahal Silka • −−− • Ю-В>С-З •
  • נחל עדי • Nahal Adi • −−− • > •
  • נחל סעיד • Nahal Sa’id • −−− • > •

Азарик, Азорик • • • −−− • > •
 Хорша, Хореша • • • −−− • > •
 , Ниццана (Эль-Хафир) • • • −−− • > •
 Лаван (Эль-Абьяд) • • • −−− • > •

Мёртвое море 
Реки, воды которых впадают в Мёртвое море, перечисленные по часовой стрелке от реки Иордан:

Иордан • הירדן • نهر الأردن • Jordan • ——— • С>Ю • 217 км • 13600 км2
 Эль-Фариа • • • −−− • > •
 Абу-Сидра • • • −−− • > •
 Эль-Малих • • • −−− • > •
  • נחל בזק • Nachal Bezek • −−− • > •
 Харод • נחל חרוד • Nahal Harod • −−− • > • 35 км • 196 км2
 Йиссахар • • • −−− • > •
  • נחל חמדל • Nahal Hamdal • −−− • > •
  • נחל גילבון • Nahal Gilabon • −−− • > •
  • נחל ירדינון • Nahal Jardinon • −−− • > •
  • נחל עורבים • Nahal Orvim • −−− • > •
  • נחל שוח • Nahal Shuach • −−− • > •
  • נחל תבור • وادي البيره • Nahal Tavor • 30 км
 ←  • נחל ברק בן אבינועם • Nahal Barak Ben Avino’am • −−− • > •
 ←  • נחל השבעה • Nahal ha-Shiv’a • −−− • > •
 ←  • נחל קמה • Nahal Kama • −−− • > •
 ←  • נחל קיש • Nahal Kish • −−− • > •
 ←  • נחל רכש • Nahal Rehesh • −−− • > •
 ←  • נחל סליל • Nahal Salil • −−− • > •
 ← Укал (река) • נחל אכל • Nahal Ukal • −−− • > •
 ←  • נחל יזיר • Nahal Jazir • −−− • > •
 ←  • נחל עכין • Nahal Ahin • −−− • > •
 →  • נחל הקוסמת • Nahal ha-Kosemet • −−− • > •
 →  • נחל עין דור • Nahal Ejn Dor • −−− • > •
 →  • נחל שמר • Nahal Shumar • −−− • > •
 →  • נחל חמוד • Nahal Hamud • −−− • > •
 →  • נחל כוכב • Nahal Kohav • −−− • > •
 Ярмук • נהר הירמוך • اليرموك • Yarmouk • ——— • > • 70 км
  • נחל מיצר • Nahal Mejcar • −−− • > •
  • נחל רוקד • Nahal Rakad • −−− • > •
 Арбель • • • −−− • > •
 — Амуд, Амудд • נחל עמוד • Nahal Amud • −−− • > • 25 км
  • • • −−− • > •
 — Мешушим • وادي حوا • נחל משושים • Nahal Meshushim • • •
 Завитан • נחל זוויתן • Nahal Zavitan • −−− • > •
 Йехудия (река) • נחל יהודיה • Nahal Jehudija • −−− • > •
 —  • Nahal Meshushim • • נחל כנף •
 —  • נחל סמך • Nahal Samah • • •
  • נחל אל על • Nahal El Al • −−− • > •
 —  • נחל דליות • Nahal Dalijot • −−− • > •
 →  • נחל גמלא • Nahal Gamla • −−− • C-В>Ю-З •
 Базелет (река)
 —  • נחל צלמון • Nahal Calmon • −−− • > •
  • נחל תבור • Nahal Tavor • −−− • > •
  • נחל עכין • Nahal Achin • −−− • > •
  • נחל חגל • Nahal Hagal • −−− • > •
  • נחל אדמה • Nahal Adama • −−− • > •
 Явнеэль (река) • נחל יבנאל • Nahal Javne’el • −−− • > •
  • נחל אדמי • Nahal Adami • −−− • > •
 —  • נחל שלם • Nahal Shalem • −−− • З>В •
 —  • נחל יחציאל • Nahal Jahtsi’el • −−− • З>В •
 —  • נחל עיש • Nahal Osh • −−− • Ю-З>С-В •
 — Сия • נחל סיאה • Nahal Si’a • −−− • Ю-З>С-В •
 —  • נחל מנורה • Nahal Menora • −−− • Ю-З>С-В •
 —  • נחל מנורים • Nahal Menorim • −−− • Ю-З>С-В •
 —  • נחל חמת • Nahal Hamat • −−− • Ю-З>С-В •
 —  • נחל ברניקי • Nahal Beronika • −−− • Ю-З>С-В •
 Хазор • • • −−− • > •
  (Наб-Эль-Балат) • • Nahal Dishon • −−− • > •
  • נחל יראון • Nahal Jir’on • −−− • > •
  • נחל קציון • Nahal Kacijon • −−− • > •
  • נחל מרות • Nahal Marot • −−− • > •
  • נחל בן זמרה • Nahal Ben Zimra • −−− • > •
  • נחל צוער • Nahal Civ’on • −−− • > •
 Гуш-Халав (река) • נחל גוש חלב • Nahal Gush Halav • −−− • > •
 Халав (река) • נחל חלב • Nahal Нalav • −−− • > •
  • נחל עלמון • Nahal Almon • −−− • > •
  • נחל אביב • Nahal Aviv • −−− • > •
  • נחל ברעם • Nahal Bar’am • −−− • > •
 Эль-Хасбани, Хасбани • נחל שניר, אל-חאצבאני • نهر الحاصباني • Hasbani • ——— • > • 65 км • 640 км2
  • נחל עיון • Nahal Ayun • −−− • > •
 Лиддани • اللدان • דן • Dan • ——— • > • 20 км
 Баниаси • בניאס, נחל חרמון • بانياس الحولة • Banias, Hermón • ——— • С-В>Ю-З •
  • وادي الحشبى • נחל גובתה • Nahal Guvta • −−− • > •
  • נחל פרע • Nahal Pera • −−− • > •
  • נחל סער • Nahal Sa’ar • −−− • > • 12 км
  • נחל שיאון • Nahal Si’on • −−− • > • 22 км

 (Эль-Джайб) • הערבה • وادي عربه • Arabah • −−− • > • 166 км
 Некарот • • • −−− • > •
 Рамон • • • −−− • > •
 Шивья • • • −−− • > •
 Хар-Дорга • • • −−− • > •
 Омер • • • −−− • > •
 Кацра • • • −−− • > •
 Ашош • • • −−− • > •
 Цофар • • • −−− • > •
  • נחל ברק • Nahal Barak • −−− • > •
 Заиф • • • −−− • > •
 Нахаль-Паран • נחל פארן • Nahal Paran • −−− • > •
 Яхам • • • −−− • > •
 Цихор • • • −−− • > •
 Овил • • • −−− • > •
 Джирафи • • • −−− • > •
 Сира • • • −−− • > •
 Арод • • • −−− • > •
 Карком • • • −−− • > •
 Малер • • • −−− • > •
 Берока • • • −−− • > •
 Эшель • • • −−− • > •
 Шаззар • • • −−− • > •
 Харон • • • −−− • > •
 Орекан • • • −−− • > •
 Сагги • • • −−− • > •
 Саиф • • • −−− • > •
 Хаццацим • • • −−− • > •
 Шварим • • • −−− • > •
 Менуха • • • −−− • > •
 Демама • • • −−− • > •
 Хемда • • • −−− • > •
 Язиз • • • −−− • > •
 Хийон • • • −−− • > •
 Босем • • • −−− • > •
 Атад • • • −−− • > •
 Кен • • • −−− • > •
 Ценифим • • • −−− • > •
 Кетифа • • • −−− • > •
 Кецах • • • −−− • > •
 Шизафон • • • −−− • > •
 Гирзи • • • −−− • > •
 Цин • נחל צין • Nahal Cin • −−− • > •
  • נחל עקרבים • Nahal Akrabim • −−− • > •
  • נחל תמר • Nahal Tamar • −−− • > •
 
 Хараа • • • −−− • > •

Хемар • • • −−− • > •
 Эфе • • • −−− • > •
 Димона • • • −−− • > •

Бокек • • • −−− • > •

 • • • −−− • > •

Цеэлим • נחל צאלים • وادِي السيال • Nahal Tze’elim • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
 Хесед (река) • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • נחל עדשה • Nachal Adaša • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •
  • • • −−− • > •

Мишмар (река) • • • −−− • > •

 • • • −−− • > •

Дарджа • • • −−− • > •

Гар • • • −−− • > •

Кидрон • נחל קדרון • وادي الجوز • Nachal Kidron • −−− • З>В •
  • נחל אצל • Nahal Acal • −−− • > •
 →  • נחל גורפן • Nahal Gorfan • −−− • З>В •

Красное море (Акаба (залив)) 

Реки, воды которых впадают в Красное море, перечисленные с севера на юг:

Южный водный канал  (Эль-Джайб) • הערבה • وادي عربه • Arabah • −−− • C>Ю • 166 км
  • נחל אורה • Nahal Ora • −−− • > •
  • נחל עברונה • Nahal Avrona • −−− • > •
  • נחל ניצוץ • Nahal Nicoc • −−− • > •
  • נחל רחם • Nahal Raham • −−− • > •
 →  • נחל גדנ"ע • Nahal Gadna • −−− • З>В •
 ←  • נחל עוזיהו • Nahal Uziyahu • −−− • З>В •
  • נחל נמרה • Nahal Nimra • −−− • > •
 ←  • נחל שללגון • Nahal Shlalgon • −−− • С-З>Ю-В •
 ←  • נחל שני • Nahal Shani • −−− • З>В •
 ←  • נחל עתק • Nahal Atek • −−− • З>В •
 →  • נחל שחורת • Nahal Shchoret • −−− • З>В •
  • נחל עמרם • Nahal Amram • −−− • > •
  • נחל צפונות • Nahal Cfunot • −−− • > •

 • נחל רודד • Nahal Roded • −−− • > •
 Нетафим (река) • נחל נטפים • Nahal Netafim • −−− • > •
 
 Яэль

 • נחל שחמון • Nahal Shahmon • −−− • C-З>Ю-В •

 • נחל גרוף • Nahal Garof • −−− • C-З>Ю-В •

 • נחל שלמה • Nahal Shlomo • −−− • C-З>Ю-В •
  • נחל צפחות • Nahal Cfahot • −−− • > •
  • נחל רחבעם • Nahal Rehav’am • −−− • > •
  • נחל יהושפט • Nahal Jehoshafat • −−− • > •

 • נחל גרעינית • Nahal Gar’init • −−− • С-З>Ю-В •

 • وادِي جسرية • נחל גשרון • Nahal Gishron • −−− • C>Ю •

Условные обозначения в тексте 

—— русла с постоянным водным потоком

−−− пересыхающие русла

• נחל תבור • — наименование на иврите

• وادي البيره • — наименование на арабском языке

• Nahal Tavor • — наименование на английском языке

• В>З • — основное направление течения от истока к устью, где В — восток, С — север, З — запад, Ю — юг

• 30 км • — длина водотока от истока до устья

• 120 км2 • — площадь водосбора

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по Израилю — Водные ресурсы Израиля
 Возрождение израильских рек
 Водоснабжение Израиля. Гидрологические данные.

См. также 
 Вади

Израиль
Реки Израиля
Списки:Природа Израиля